Brisbane International 2015 (kobiety)
 Brisbane International 2015 (mężczyźni)